A kinon egy szerves vegyület triviális neve, de egyben egy vegyületcsoport neve is.
1,4-Benzokinon – triviális néven kinon
Kinonok – vegyületcsoport